Кратер Тен Бруггенкате () — крупный ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого астронома и астрофизика Пауля Тен Бруггенкате (1901—1961) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Тен Бруггенкате являются кратер Лейн на западе; кратер Деллинджер на востоке-северо-востоке; кратер Шовене на юго-востоке и кратер Волков на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 60,0 км, глубина 2700 м.

Кратер Тен Бруггенкате имеет полигональную форму с небольшим выступом в западной части и значительно разрушен. Юго-восточная часть кратера перекрыта полигональным сателлитным кратером Тен Бруггенкате H, к южной части вала примыкает крупный безымянный кратер. Вал сглажен, отмечен несколькими маленькими кратерами. Высота вала над окружающей местностью достигает 1200 м, объем кратера составляет приблизительно 2900 км³. Дно чаши относительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров. В юго-восточной части чаши расположен короткий дугообразный хребет. Еще один короткий хребет расположен несколько западнее центра чаши.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитных кратеров Тен Бруггенкате H и Y относится к нектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-17.
Кратер Тен Бруггенкате на карте LAC-78.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны